Olympiodoros henviser til blandt andre:

 Olympiodoros den ældre – græsk filosof
 Olympiodoros den yngre – græsk filosof
 Olympiodoros af Theben – græsk historieskriver 
 Olympiodoros Diakonen – græsk teolog